Ha-Moszawa ha-Amerika’it (Jerozolima)
 Ha-Moszawa ha-Amerika’it (Tel-Awiw)